Krauter steht für
 Krauter, ein kleiner Handwerksbetrieb oder eine bäuerliche Person bzw. ein Betrieb zur Herstellung von Sauerkraut
 Kraut bzw. Krauter als Bezeichnung für deutsche Soldaten während der Weltkriege 

Krauter ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Krauter (1926–2007), deutscher Mikrobiologe
 Jan Krauter (* 1984), deutscher Schauspieler
 Ralf Krauter (* 1972), deutscher Physiker und Hörfunkjournalist
 Siegfried Krauter (* 1941), deutscher Fachdidaktiker für Mathematik
 Stefan Krauter (* 1963), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer